{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98901) - || 2001 BB51 || 28 januari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (98902) - || 2001 BK53 || 17 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (98903) - || 2001 BB57 || 19 januari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98904) - || 2001 BD57 || 19 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (98905) - || 2001 BL58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98906) - || 2001 BR58 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98907) - || 2001 BM59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98908) - || 2001 BZ59 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98909) - || 2001 BR60 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98910) - || 2001 BE62 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98911) - || 2001 BJ63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98912) - || 2001 BM63 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98913) - || 2001 BG65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98914) - || 2001 BL66 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98915) - || 2001 BJ67 || 30 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98916) - || 2001 BU68 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98917) - || 2001 BY70 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98918) - || 2001 BG72 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98919) - || 2001 BN74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98920) - || 2001 BX74 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98921) - || 2001 BW76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98922) - || 2001 BY76 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98923) - || 2001 BB78 || 25 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (98924) - || 2001 BG82 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98925) - || 2001 CX || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98926) - || 2001 CH1 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98927) - || 2001 CF2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98928) - || 2001 CH2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98929) - || 2001 CE4 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98930) - || 2001 CB5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98931) - || 2001 CC5 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98932) - || 2001 CZ6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98933) - || 2001 CS7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98934) - || 2001 CA8 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98935) - || 2001 CV10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98936) - || 2001 CX10 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98937) - || 2001 CO11 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98938) - || 2001 CQ13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98939) - || 2001 CZ15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98940) - || 2001 CJ18 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98941) - || 2001 CH20 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98942) - || 2001 CP20 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98943) - || 2001 CC21 || 3 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98944) - || 2001 CM21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98945) - || 2001 CS21 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98946) - || 2001 CB22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98947) - || 2001 CZ23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98948) - || 2001 CK24 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98949) - || 2001 CM27 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98950) - || 2001 CO28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98951) - || 2001 CV28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98952) - || 2001 CW28 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98953) - || 2001 CZ29 || 2 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98954) - || 2001 CJ32 || 12 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (98955) - || 2001 CE34 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98956) - || 2001 CW34 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98957) - || 2001 CH36 || 15 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (98958) - || 2001 CD38 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98959) - || 2001 CG39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98960) - || 2001 CG43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98961) - || 2001 CP43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98962) - || 2001 CZ43 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98963) - || 2001 CO44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98964) - || 2001 CR44 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98965) - || 2001 CL45 || 15 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98966) - || 2001 CW47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98967) - || 2001 DT2 || 16 februari 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (98968) - || 2001 DA4 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98969) - || 2001 DJ12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98970) - || 2001 DL12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98971) - || 2001 DR12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98972) - || 2001 DT14 || 20 februari 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (98973) - || 2001 DB15 || 17 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (98974) - || 2001 DY15 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98975) - || 2001 DY16 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98976) - || 2001 DZ18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98977) - || 2001 DF19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98978) - || 2001 DG19 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98979) - || 2001 DB21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98980) - || 2001 DF21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98981) - || 2001 DQ21 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98982) - || 2001 DS22 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98983) - || 2001 DD25 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98984) - || 2001 DK25 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98985) - || 2001 DS25 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98986) - || 2001 DB26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98987) - || 2001 DG26 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98988) - || 2001 DY27 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98989) - || 2001 DE31 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98990) - || 2001 DA34 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98991) - || 2001 DH35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98992) - || 2001 DV35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98993) - || 2001 DC36 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98994) - || 2001 DK39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98995) - || 2001 DA41 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98996) - || 2001 DF44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98997) - || 2001 DR45 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98998) - || 2001 DU46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (98999) - || 2001 DE48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99000) - || 2001 DU48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten